Maskos ist der Nachname von:
 Fritz Maskos (1896–1967), deutscher Bildhauer
Michael Maskos (* 1967), deutscher Chemiker